Redfield fait référence à :

Toponymie

États-Unis 
 Redfield, une ville située dans l’Arkansas ;
 Redfield, une ville située dans le Dakota du Sud ;
 Redfield, une ville située dans l’Iowa ;
 Redfield, une ville située dans le Kansas ;
 Redfield, une ville située dans l’État de New York ;
 Redfield, census-designated place située au Texas.

Patronyme 

 James Redfield (1950- ), auteur américain.
 Robert Redfield (1897-1952) est un anthropologue américain. 
 Rochelle Redfield (1962- ), actrice d'origine américaine.
 William Redfield (1927-1976), auteur et acteur américain de théâtre, cinéma et télévision.
 William C. Redfield (1858-1932), homme politique américain.

Personnages fictifs 
 Chris Redfield, personnage de la série de jeux vidéo Resident Evil.
 Claire Redfield, personnage de la série de jeux vidéo Resident Evil

Science 
 Rapport de Redfield, proportion constante observée entre les éléments chimiques constitutifs du plancton.

Homonymie de localités aux États-Unis